Miejscowości w USA:
 Meadowbrook – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Meadowbrook – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
 Meadowbrook – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Chesterfield
 Meadowbrook – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer

Gminy w USA:
 Meadowbrook (ang. Meadowbrook Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer